Aksaj může znamenat:

 Aksaj (Rostovská oblast) — město v Rostovské oblasti v Rusku
 Aksaj (Západokazašská oblast) — město v Západokazašské oblasti v Kazachstánu
 Aksaj (Dagestán) — vesnice v Dagestánu v Rusku

 Aksaj (přítok Aktaše) — řeka v Dagestánu v Rusku
 Aksaj (rameno Donu) — pravé rameno Donu v Rostovské oblasti v Rusku
 Aksaj (Narynská oblast) — řeka na jihu Narynské oblasti v Kyrgyzstánu

Související články 

 Jesaulovský Aksaj — řeka ve Volgogradské oblasti v Rusku
 Krasnyj Aksaj — místní část města Rostov na Donu v Rusku